Cornelis van Aerssen ist der Name folgender Personen:

* Cornelis van Aerssen (Politiker, 1545) (1545–1627), niederländischer Politiker
 Cornelis van Aerssen (Politiker, 1600) (1600–1662), niederländischer Politiker
 Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk (1637–1688), niederländischer Militär und erster Gouverneur von Surinam